Звуково́й и музыка́льный компью́тинг () — междисциплинарная область исследований, в которой с научной, технологической и художественной точек зрения, а также с помощью соответствующих методологических инструментов и вычислительных подходов изучаются различные аспекты процессов цифрового (компьютерного) генерирования звуков и создания на их основе музыкальных произведений.

Исследовательская сфера 
В настоящее время исследовательская область SMC включает в себя следующие направления:
Обработка звуковых сигналов и музыкально-компьютерной информации. 
Способы и методы моделирование звука и музыки.
Звуковые и музыкальные интерфейсы.
Исследования в области звукового и музыкального компьютинга финансируются Европейской комиссией.

См. также 
Конференция по звуковому и музыкальному компьютингу 
Музыкально-компьютерные технологии
 Программирование (музыка)
 Компьютерная музыка
 Электронная музыка
 Электроакустическая музыка
 Новые интерфейсы музыкального выражения
Международная конференция по компьютерной музыке (ICMC)
Computer Music Journal

Примечания

Исследовательские центры 
 Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (CIRMMT) Montreal, Canada 
 Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) Paris, France 
 GRAME - National Center for Music Creation, Lyon, France 
 Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain 
 Centre for Digital Music, Queen Mary, University of London, London, UK
 Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) Stanford University, USA 
 The Music Computing Lab, The Open University, Milton Keynes, UK 
 Laboratorio di Informatica Musicale (LIM), Università degli Studi di Milano, Milano, IT

Ассоциации 
 International Society for Music Information Retrieval (ISMIR) 				
 International Computer Music Association (ICMA)

Журналы 
 Computer Music Journal 
 Journal of New Music Research 
 Organized Sound

Конференции 
 Sound and Music Computing Conference (SMC) 
 International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR) 
 International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME) 
 International Conference on Digital Audio Effects (DAFX) 
 International Computer Music Conference (ICMC)

Открытое программное обеспечение 
 List of software tools related to SMC

Электронная музыка